Bonham ist der Familienname folgender Personen:
 Crispin Bonham-Carter (* 1969), britischer Theater- und Filmschauspieler sowie Theaterregisseur
 Jason Bonham (* 1966), britischer Schlagzeuger und Songwriter
 John Bonham (1948–1980), britischer Rock-Schlagzeuger
 Louise Bonham (* 1962), australische Triathletin
 Milledge Luke Bonham (1813–1890), US-amerikanischer Politiker und Brigadegeneral

Bonham ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bonham (Missouri), im Lawrence County
 Bonham (South Carolina), im Union County
 Bonham (Tennessee), im Rhea County
 Bonham (Texas), im Fannin County
 Bonham (Utah), im Davis County
 Bonham Heights, im Carteret County, North Carolina
 Bonham Landing, im Caddo Parish, Louisiana

weitere geografische Objekte:
 Bonham Creek, Fließgewässer im Chattahoochee County, Georgia
 Bonham Mines, Mine im Inyo County, Kalifornien

Siehe auch:
 Bonham Carter